Соревнования в тройном прыжке у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Москве прошли на стадионе «Лужники» 13 и 15 августа 2013 года. 

Чемпионкой мира стала Катрин Ибаргуэн из Колумбии, опередившая россиянку Екатерину Коневу и лидера мирового сезона чемпионку мира украинку Ольгу Саладуху.

Медалисты

Расписание

Рекорды

Результаты

Квалификация 
Квалификация: квалификационный результат 14.30 (Q) или 12 лучших спортсменов (q).

Q — результат в рамках квалификационного норматива, q — один из двенадцати лучших результатов квалификации.

Финал 

WL — лучший результат сезона в мире, PB — лучший результат в карьере, SB — лучший результат сезона.

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте IAAF

Тройной прыжок (женщины)